Robert Wagner (actor) (Detroit, 1930), actor estatunidenc
 Robert Wagner (ciclista) (Magdeburg, 1983), ciclista alemany